Il singolare del torneo di tennis Hart Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karolína Plíšková che ha battuto in finale Ana Vrljić 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Karolína Plíšková (Campionessa)
 Paula Kania (semifinali)
 Ana Vrljić (finale)

 Corinna Dentoni (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (primo turno)
 Sandra Záhlavová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hart Open 2012